|-
| 179201 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179202 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179203 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179204 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179205 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179206 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179207 - ||  || 15 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179208 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179209 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179210 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179211 - ||  || 11 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179212 - ||  || 13 octombrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179213 - ||  || 14 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179214 - ||  || 14 octombrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179215 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179216 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179217 - ||  || 14 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 179218 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179219 - ||  || 14 octombrie 2001 || Eskridge || Eskridge
|-
| 179220 - ||  || 13 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 179221 - ||  || 14 octombrie 2001 || Apache Point || SDSS
|-
| 179222 - ||  || 13 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 179223 - ||  || 15 octombrie 2001 || Apache Point || SDSS
|-
| 179224 - ||  || 18 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179225 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179226 - ||  || 22 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 179227 - ||  || 21 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179228 - ||  || 24 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 179229 - ||  || 16 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179230 - ||  || 18 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179231 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179232 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179233 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179234 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179235 - ||  || 18 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179236 - ||  || 17 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 179237 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179238 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179239 - ||  || 21 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179240 - ||  || 18 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 179241 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179242 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179243 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179244 - ||  || 18 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179245 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179246 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179247 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179248 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179249 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179250 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179251 - ||  || 21 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179252 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179253 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179254 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179255 - ||  || 21 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179256 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179257 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179258 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179259 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179260 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179261 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179262 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179263 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179264 - ||  || 23 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179265 - ||  || 20 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 179266 - ||  || 21 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179267 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179268 - ||  || 17 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179269 - ||  || 18 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179270 - ||  || 18 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179271 - ||  || 19 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179272 - ||  || 19 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179273 - ||  || 19 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179274 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179275 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179276 - ||  || 25 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179277 - ||  || 21 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179278 - ||  || 24 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179279 - ||  || 26 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 179280 - ||  || 16 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179281 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179282 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179283 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179284 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179285 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179286 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179287 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179288 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179289 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179290 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179291 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179292 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179293 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179294 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179295 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179296 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179297 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179298 - ||  || 11 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179299 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179300 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-